Osoby:
 Gerd Hurm – niemiecki profesor
 Karl Hurm – niemiecki malarz
 Wilhelm Hurm – niemiecki lekarz

Zobacz też:
 Hürm